Вороновиця — селище міського типу, Вінницька область, Вінницький район
 Вороновиця — село, Чернівецька область, Дністровський район

Див. також 
 Вороновиці — станція.